Porrona ima više značenja:
 Porrona, Alessandria
 Porrona, Grosseto